Kaieteur – wodospad w Gujanie
 Kaieteur – park narodowy w Gujanie
 Kaieteur – port lotniczy w Gujanie